Анпиловка — село в Старооскольском районе Белгородской области России. Входит в состав Незнамовской сельской территории.

География 
Расположено на реке Оскол, выше по течению места впадения реки Убля.

История 
В 1968 г. указом президиума ВС РСФСР деревни Бор-Малявинка и Бор-Анпиловка, фактически слившиеся в единый населенный пункт, назван Анпиловкой.

Население

Известные уроженцы 
 Простакова, Нина Петровна — Герой Социалистического Труда (1958).

Инфраструктура 
Детский лагерь «Космос». Садовые товарищества.

Установлен Мемориал Великой Отечественной войны.

Транспорт 
Село доступно автомобильным, водным и железнодорожным транспортом. Остановки общественного транспорта «Детский лагерь Космос», «Казарма» на автодороге 14Н-666. Пристань «Мичуринец» на Осколе. В северной части села расположена железнодорожная платформа 617 км.

Примечания 

Населённые пункты Старооскольского городского округа